Benedetto Rusconi ou Benedetto Diana (1460-1525), peintre vénitien de la Renaissance.
 Camillo Rusconi (1658–1728), sculpteur italien baroque.
 Giovan Antonio Rusconi (1515 ou 1520-1579), architecte et écrivain italien de la Renaissance.
 Ludovico Rusconi Sassi (1678-1736), architecte italien.
 Antonio Lamberto Rusconi (1743-1825), cardinal italien du .
 Mauro Ruscóni (1776-1849), médecin et zoologiste italien.
 Stefano Rusconi (né en 1968), basketteur italien.
 Pierre Rusconi, personnalité politique suisse membre de l'Union démocratique du centre.

Patronyme italien